Carter County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Carter County Courthouse (Kentucky)
 Carter County Courthouse (Missouri)
 Carter County Courthouse (Montana)
 Carter County Courthouse (Oklahoma), NRHP-Nr. 85000678
 Carter County Courthouse (Tennessee)